Fotolithografie steht für:

 Fotolithografie (Drucktechnik), Verfahren in der Druckindustrie
 Photolithographie, historisches Verfahren in der Druckindustrie
 Fotolithografie (Halbleitertechnik), Strukturierungsverfahren in der Halbleitertechnik